Anthony Weber (ur. 11 czerwca 1987 w Strasburgu) – francuski piłkarz grający na pozycji obrońcy. Od 2017 roku zawodnik Stade Brestois 29.

kariera klubowa 

Stan na 5 czerwca 2018

Bibliografia 
 
 Profil na lequipe.fr 

Francuscy piłkarze
Piłkarze Stade de Reims
Piłkarze RC Strasbourg
Piłkarze Paris FC
Piłkarze Stade Brestois 29
Ludzie urodzeni w Strasburgu
Urodzeni w 1987